Het seizoen 1912/13 van de Beker van België in het voetbal startte met de voorronde in het najaar van 1912 en eindigde met de finale in juni 1913.

Naast de clubs uit de nationale Eere Afdeeling (huidige Eerste Klasse) en Bevordering (huidige Tweede Klasse), konden ook de clubs uit Gewestelijke Afdelingen meedoen. De Gewestelijke afdelingen zijn de huidige Provinciale reeksen, met dien verstande dat er in 1912/1913 slechts 24 ploegen in de nationale reeksen speelden. In totaal waren er 34 deelnemers:
 12 clubs uit de Eere Afdeling (huidige Eerste Klasse)
 9 clubs uit de Promotie (huidige Tweede Klasse)
 13 clubs uit de Gewestelijke afdelingen (huidige provinciale reeksen), waarvan 10 clubs een voorronde speelden.

Union Saint-Gilloise werd Bekerwinnaar door in de finale na verlengingen CS Brugeois te verslaan.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een (II) betekent dat de club in Bevordering (tweede niveau) aantreedt. Een (P) betekent dat de club in een Gewestelijke (=niet-nationale) afdeling speelt. Bij de clubs uit de hoogste afdeling wordt het cijfer weggelaten.

Voorronde

1/16de finales

1/8ste finales

Kwartfinales
In de kwartfinale werd Liersche SK, de enige overblijvende club uit de Gewestelijke Afdelingen uitgeschakeld. Ook de laatste overblijvende ploeg uit 2e nationale, Léopold Club werd uitgeschakeld.

Halve finales
De halve finales werden afgewerkt op 25 mei 1913.

Finale
De finale vond plaats op zondag 1 juli 1913.
Union Saint-Gilloise won zijn eerste Beker van België door in de finale CS Brugeois te verslaan na verlengingen. Halfweg stond het 1-1 en na 90 minuten was de stand 2-2. Aangezien de reglementering nogal vaag was, werd er na een lange discussie tussen de afgevaardigden van de voetbalbond overeengekomen om een verlenging van 2 keer 15 minuten te spelen.

Aangezien Union Saint-Gilloise ook landskampioen was geworden, realiseerde het hiermee de eerste dubbel (landskampioen en bekerwinnaar in hetzelfde jaar) in de Belgische voetbalgeschiedenis.

Voetnoten

Referenties

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1913